Карел Урбанек: Урбанек, Карел (род. 1941) — чехословацкий политический деятель.
 Урбанек, Карел (1972—2007) — чешский футболист.